Arthur Gaskin (1862-1928), artiste anglais ;
 Arthur Gaskin (né en 1985), joueur de squash irlandais ; 
 Stephen Gaskin (1935-2014), icône hippie ;
 Trevor Gaskins (né en 1989), joueur de basket-ball américano-panaméen ;
 Victor Gaskin (né en 1934), contrebassiste américain de jazz.

Autres 
 9K31 Strela-1, système antiaérien soviétique, connu sous le nom SA-9 Gaskin.

Homonymie de patronyme